OLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olsobip (Papua Nuova Guinea)